Funny Girl (musical), musical uit 1964
Funny Girl (film), film uit 1968 gebaseerd op de musical
Funny Girl (album), studioalbum van Fiona Sit uit 2005
Funny Girl (roman), roman van Nick Hornby uit 2014
Funny Girl (schip), Duitse veerboot